Македонист може да се отнася за:

В съвременната балканската политика
 Привърженик на македонизма, приемащ съществуването в миналото и днес на македонска идентичност и самостоятелна македонска културна нация;

В балканската история от края на 19-и и началото на 20 век
 Разпространител на новите за онова време идеи на македонизма;

В лингвистиката

 Филолог, специалист по македонистика.